Дядьково

 Дядьково — деревня в Дмитровском городском округе Московской области.
 Дядьково — село в Рязанском районе Рязанской области.
 Дядьково — село в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Дядьково — жилой район в Ярославле.
 Дядьково — аэродром, существовавший в 1942—1960-х годах на южной окраине Ярославля.